El término Corriente Democrática puede referirse a:

 en México, a la Corriente Democrática, grupo político surgido en el seno del Partido Revolucionario Institucional; 
 en Túnez, a la Corriente Democrática, partido político creado en 2013.